Поезія — мистецтво художнього відображення дійсності в словесних образах
 Поезія — окремий твір, написаний ритмізованою мовою, вірш
 «Поезія» — корейський фільм 2010 року
  — астероїд, відкритий 1921 року